Carrer de Baix (la Granada), a la Granada (Alt Penedès)
 Carrer de Baix (Sant Gregori), a Sant Gregori (Gironès)
 Carrer de Baix (Castellterçol), a Castellterçol
 Carrer de Baix de Castell d'Empordà, al municipi de la Bisbal d'Empordà
 Carrer de Baix (Gósol), a Gósol
 Carrer de Baix (Terrassa)